Svarta sjö kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svarta sjö (Skånes-Fagerhults socken, Skåne), i Örkelljunga kommun,  (25,1 ha)
Svarta sjö (Åhus socken, Skåne), i Kristianstads kommun, 
Svarta sjön, Blekinge, Sjön i Olofströms kommun, 
Svarta sjö, Halland, i Laholms kommun, 
Svarta sjö, Småland, i Markaryds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn